Macho, een man die zich overdreven mannelijk gedraagt
 Macho (single), een single van Doe Maar uit 1984